O 20/20 é um programa de televisão exibido na rede norte-americana ABC desde 6 de junho de 1978. O programa foi criado por Roone Arledge e é similar ao 60 Minutes da rede CBS, mas tem um enfoque maior nos interesses humanos que nos políticos.

Programas jornalísticos dos Estados Unidos
Programas da American Broadcasting Company
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1978
Programas de televisão em língua inglesa